Der Kanton Coulommiers ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Meaux und Provins im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Coulommiers, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001, wiedergewählt 2008, Laurence Picard (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Claye-Souilly aus den sechs Gemeinden Aulnoy, Beautheil, Boissy-le-Châtel, La Celle-sur-Morin, Chailly-en-Brie, Coulommiers, Faremoutiers, Giremoutiers, Guérard, Maisoncelles-en-Brie, Mauperthuis, Mouroux, Pommeuse, Saint-Augustin und Saints.

Bevölkerungsentwicklung

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Beautheil und Saints → Beautheil-Saints

Coulommiers